Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2018 arrangerades i Birmingham, Storbritannien den 1–4 mars. Att Birmingham skulle stå som värd för mästerskapen beslutades av IAAF i november 2013.

Medaljsammanfattning

Damer

Herrar

Medaljtabell 

 * I IAAF:s officiella medaljliga inräknas inte medaljerna som  "Authorised Neutral Athletes" erhållit.

Källor

2018 i Storbritannien
Friidrottsåret 2018
Internationella friidrottstävlingar i Storbritannien
2018
Internationella sportevenemang i Birmingham
Birmingham under 2000-talet